Опорница је насељено место града Крагујевца у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 603 становника. Насеље се састоји из 3 дела: Шумског Раја, Реке и Мајнића. Насеље је основано 1815. године. Под њивама се налази 237,57 -{ha}-, воћњацима 29,75 -{ha}-, виноградима 5,61 -{ha}-, ливадама 12,79 -{ha}-, пашњацима 14,89 -{ha}- док остало земљиште заузима 1,55 -{ha}-.

Демографија 
У насељу Опорница живи 365 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,1 година (38,8 код мушкараца и 41,5 код жена). У насељу има 131 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,45.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Крагујевац
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији